Gómez Manrique puede referirse a:
 Gómez Manrique (Maestre de la Orden de Calatrava), hijo de Manrique Gómez de Manzanedo y Toda Vélaz.
 Gómez Manrique, arzobispo de Santiago de Compostela y de Toledo.
 Gómez Manrique (c. 1356 - 3 de junio de 1411), Adelantado Mayor de Castilla y fundador del monasterio de Fresdelval.
 Gómez Manrique (1412-1490), poeta español.

Véase también 
 Diego Gómez Manrique